Дуга кола — частина кола, обмежена двома точками.
 Дуга — ділянка кривої між двома її точками.
 Дуга графу — орієнтоване ребро графу.
 Острівна дуга — різновид архіпелагів.
 Дуга Струве — мережа тріангуляційних вимірювальних пунктів.
 Електрична дуга — вид самостійного газового розряду.
 Зварювальна дуга
 Дуга — елемент кінської упряжі.
 «Дуга» — радянська загоризонтна радіолокаційна станція для раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет

Топонім 
 Дуга — село в Звягельському районі Житомирської області;